Advies- en Meldpunt Kindermishandeling
 Algemeen Meervoudig Kiesrecht, ook wel Algemeen meervoudig stemrecht.
 AMK (motorfiets) - Alternatives Motorrad Konzept, experimentele motorfiets van Ferdinand Alexander Porsche
 AMK (band) - band uit Hong Kong, actief in de jaren 90
 AMK (mode) - Italiaans modemerk, genoemd naar Andrew MacKenzie
 Ammattikorkeakoulu - Fins opleidingsinstituut
 Archeologische Monumenten Kaart - Archeologische erfgoedkaart, gebruikt in Archeologische waarden- en verwachtingskaart.